Хореография:

 Хореография — танцевальное искусство в целом, во всех его разновидностях.
 Хореография — в информационных технологиях: определение последовательности условий, при соблюдении которых несколько независимых участников обмениваются сообщениями с целью выполнения некоторой общей бизнес-задачи.
 Хореография — устаревшее название Записи танца.